Comitatul Atchison sau Atchison County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii, ambele numite după senatorul statului Missouri, David Rice Atchison.

 Comitatul Atchinson, Kansas, statul  (Formate KS -- Categorie și format)
și
 Comitatul Atchinson, Missouri, statul  (Formate MI -- Categorie și format)

Dezambiguizare
Nume proprii